Lista das canções da banda britânica Led Zeppelin que foram oficialmente lançadas. Essa lista inclui as músicas que foram tocadas ao vivo.

Ligações externas 
 Led Zeppelin ASCAP Repertoire
 Led Zeppelin BMI Repertoire
 Now and Zen: Led Zeppelin songs

Ver também 
 Discografia de Led Zeppelin

 
Led Zeppelin